17. Mistrzostwa Afryki w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Nairobi od 28 lipca do 1 sierpnia 2010. Pierwotnie czempionat miał odbyć się na przełomie kwietnia i maja jednak ostatecznie – w związku z opóźnieniami prac przygotowawczych – termin imprezy uległ zmianie. Zawody rozgrywane były na stadionie Nyayo, a Kenia pierwszy raz w historii ugościła uczestników lekkoatletycznych mistrzostw Afryki. Organizację zawodów powierzono Nairobi 27 kwietnia 2007 roku na spotkaniu Confederation of African Athletics w Dakarze. Do mistrzostw zgłoszono 35 reprezentacji – najwięcej w historii.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

2010 w lekkoatletyce
2010
Lekkoatletyka w Kenii
Sport w Nairobi
2010 w Kenii